Сен-П'єррмон () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Сен-П'єррмон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни
 Сен-П'єррмон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези